Schmidt (Nideggen), een plaats in de Duitse Eifel
 Schmidt (eiland), een Russisch eiland behorend tot de Noordland archipel in de Noordelijke IJszee
 Schmidttelescoop, een bepaald type spiegeltelescoop
 Schmidthamer, meetgereedschap om de vastheid van een materiaal als bijvoorbeeld verharde beton te bepalen

Vervoer 
 Schmidt (automerk uit 1896), een historisch automerk
 Schmidt (automerk uit 1910), een historisch automerk
 Schmidtkoppeling, een type koppeling

Personen met de achternaam Schmidt 
 Annie M.G. Schmidt (1911-1995), Nederlands schrijfster
 Dora Schmidt (1985-1985), Duits-Zwitsers ambtenaar
 Eric Schmidt (1955), CEO van Google Inc.
 Fritz Schmidt (1903-1943), Duits nazifunctionaris
 Hans-Thilo Schmidt (1888-1943), Duits spion
 Heide Schmidt (1948), Oostenrijkse politica
 Helmut Schmidt (1918-2015), Duits econoom en politicus 
 Joseph Schmidt (1904-1942), Oostenrijks-Hongaars tenor
 Maarten Schmidt (1929), Nederlands astronoom
 Piet J. Schmidt (1896-1952), Nederlands politicus
 Roger Schmidt (1967), Duits voetbaltrainer

Achternaam